19. etape af Tour de France 2020 var en 166,5 km lang  i udkanten Jurabjergene, som blev kørt den 18. september 2020 med start i  og mål i . Til trods for en del højdemeter på ruten, blev etapen betegnet som en oplagt mulighed for at den skulle afgøres blandt sprinterne.

Efter et soloudbrud på de sidste 15 kilometer vandt Søren Kragh Andersen () sin anden etapesejr i årets Tour de France, efter han også sejrede på 14. etape. Luka Mezgec fra  og Jasper Stuyven fra  kom ind på anden- og tredjepladsen, 53 sekunder efter den danske etapevinder.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Michael Gogl () – stillede ikke til start.
  Jonathan Castroviejo () – stillede ikke til start.
  Lukas Pöstlberger () – blev i starten af etape stukket af en bi i munden.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Officielle hjemmeside 

19